Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2024 () — континентальные соревнования по фигурному катанию среди спортсменов Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией сезона 2023/2024 года. Соревнования пройдут с 29 января по 4 февраля в крупнейшем городе КНР Шанхай.

Медали будут разыграны в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Место проведения 
Турнир должен предположительно состоятся с 29 января по 4 февраля 2024 года в крупнейшем и городе КНР Шанхае. Конкурентом у китайского мегаполиса была лишь столица островного Китая Тайбэй.

ИСУ впервые предоставило это право Шанхаю. КНР во второй раз получило право провести соревнования такого уровня.

Квалификация 
К участию допускаются спортсмены, достигшие 16-летнего возраста на 1 июля 2023 года. Каждая страна Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией (географический принцип соблюдается не строго, некоторые страны географически относящиеся к Азии, например Азербайджан, Армения, Грузия, Израиль и Турция,  участвуют в чемпионатах Европы), федерация которой входит в Международный союз конькобежцев, имеет право заявить на чемпионат четырёх континентов до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку, так называемый «технический минимум», на международных соревнованиях, проводимых до данного чемпионата.

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
2024 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2023/2024
Фигурное катание
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Спорт в Китае в 2024 году